Gminy w Czechach:
 Ivaň – gmina w powiecie Brno
 Ivaň – gmina w powiecie Prościejów